Pinigin oder Pinigina ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Pawlowitsch Pinigin (* 1953), sowjetischer Ringer
 Marija Pinigina (* 1958), ukrainische Sprinterin